

Patronymes 

 Scaramuccia da Forlì, célèbre condottiere du 
 Luigi Pellegrini Scaramuccia (1616 - 1680), peintre italien baroque
 Giovanni Antonio Scaramuccia (1580 - 1633), peintre italien baroque

Autres usages de ce nom en Italie 
La traduction française de ce nom italien étant Scaramouche, d'autres acceptions de ce nom existent en Italie par référence au personnage de la Commedia dell'arte :
 Scaramuccia, label discographique indépendant à Rome.
 Scaramuccia est le nom d'un temple bouddhiste Zenshinji implanté à Pian del Vantaggio, proche d'Orvieto, en Ombrie,